Гива — деревня в Ирландии
 Гивех — иранская обувь